La República (La République en espagnol) est le titre de plusieurs quotidiens :
La República, journal colombien
La República, journal péruvien
Le República, journal uruguayen

Voir aussi 
La Repubblica, quotidien italien
Repubblica, station du métro de Milan